Panciroli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Giacomo Panciroli (1587–1651), italienischer Kardinal
 Romeo Panciroli (1923–2006), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof und vatikanischer Diplomat